Vinstrup har flere betydninger: 

Steder
Vinstrup (Dalbyover Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Dalbyover Sogn ved Randers
Vinstrup (Næstved Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Tystrup Sogn
Vinstrup (Sankt Olai Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sankt Olai Sogn ved Hjørring
Vinstrup (Sønder Asmindrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Asmindrup Sogn ved Holbæk

Personer
 Peder Jensen Vinstrup – 1549–1614, biskop over Sjælland fra 1590, ikke at forveksle med sønnen:
 Peder Pedersen Vinstrup – (også Winstrup) 1605-1679, biskop i Lund 1638-79. (Kilde: DBL, bd. 19, s. 53)